Aragonit-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Aragonit-barlang, a Felsőpetényi 15. sz. barlang másik neve.
 Aragonit-barlang, a Ferenc-hegyi-barlang másik neve.
 Aragonit-barlang, a Gellért-hegyi-aragonitbarlang másik neve.